Synallaxis simoni, "araguaiataggstjärt", är en fågelart i familjen ugnfåglar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till vittyglad taggstjärt (Synallaxis albilora)  men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer i Araguaiadalen i Pantanal i västra Brasilien. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Ugnfåglar
Synallaxis
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Brasilien